Il singolare del torneo di tennis Volkswagen Challenger 1999, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Axel Pretzsch che ha battuto in finale Diego Nargiso per walkover.

Teste di serie 

 Dennis van Scheppingen (primo turno)
 Diego Nargiso (finale)
 Dirk Dier (secondo turno)
 Christian Vinck (semifinali)

 Edwin Kempes (secondo turno)
 Antony Dupuis (secondo turno)
 Markus Hantschk (secondo turno)
 Wolfgang Schranz (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Volkswagen Challenger 1999